Iloílo o Iloilo pueden referirse a:

la provincia de Iloílo en Filipinas;
la ciudad de Iloílo, capital de la anterior;
el río Iloílo que pasa por la ciudad del mismo nombre;
o a Josefa Iloilo, presidente de Fiyi derrocado en 2006.